Terrorfakt — Нью-Йоркский музыкальный проект, балансирующий между направлениями пауэр-нойз и Dark Electro. Зародился после событий 11 сентября 2001 года, в честь которых и был назван (террористический факт). В настоящее время единственным членом этого музыкального проекта является Бэн Девальт. На творчество большое влияние оказала музыка Controlled Bleeding, Monolith, Neurosis, Merzbow, Manufactura и Synascape. В музыке Terrorfakt преобладает мощная, ритмичная, активная музыка с шумовыми добавлениями и экспериментами.

Дискография 
название — формат — лейбл — год
 Ausland (CDr) Not On Label 2002
 Deconstruction (CD, Album) Tinman 2002
 Deconstruction (CDr) Not On Label 2002
 Kalte Stahl Herz (CDr) H.P.A. Records 2002
 Reconstruction: The Remixes (CD) Tinman 2003
 Arsenal (12") Industrial Strength Records 2004
 Cold Steel World (CD, Album) Metropolis 2004
 Reworks (CDr, Ltd) Not On Label 2004
 Spineless (12", Whi) Industrial Movement 2004
 Achtung! (12") Industrial Strength Records 2005
 Cold World Remixes (CD) Metropolis 2005
 Teethgrinder (CD) Metropolis 2006
 Reworks2: Friendly Fire (CDr) Not On Label 2007
 The Fine Art Of Killing Yourself (2xCD, Album) Vail Records 2007
 Untitled (12") Industrial Strength Records 2007

Ссылки 
 Terrorfakt Online
 Hellraver Productions
 Terrorfakt на myspace
 Terrorfakt на discogs.com

Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Музыкальные коллективы в стиле нойз
Группы в стиле EBM
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году
Исполнители Metropolis Records